Severnaja (, che significa settentrionale) indica alcuni toponimi russi:
 Severnaja Zemlja - arcipelago nell'Artico russo
 Severnaja - fiume della Siberia, affluente della Muna
 Severnaja - fiume della Siberia, affluente della Tunguska Inferiore
 Severnaja Kel'tma - fiume della Russia europea, affluente della Vyčegda
 Severnaja Mylva - fiume della Russia settentrionale, affluente della Pečora
 Severnaja Sos'va - fiume della Siberia, affluente dell'Ob'

Pagine correlate 
 Severnoe
 Severnyj